Branche (französisch für Ast, Zweig) steht für:
 Wirtschaftszweig
 Branche (Literaturwissenschaft), Überlieferungszweig der mittelalterlichen Literatur
 Branche (Technik), Klinge einer Schere

Personen:
 George Branche (* 1953), Leichtathlet aus Sierra Leone
 Jean-Georges Branche (1906–1973), französischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 La Branche
 LaBranche